Platanthéra blephariglóttis — вид цветковых растений, входящий в род  семейства .

Распространена на востоке Северной Америки.

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение, иногда достигающее 100 см в высоту. Стебель полый, зелёный, голый. Листья в числе 2—3 или более, до 20—35 см длиной и 1—5 см шириной, ланцетовидной, узколанцетовидной или яйцевидно-ланцетовидной формы.

Соцветие — колос 4—20 см длиной, разреженный до довольно густого. Цветки чисто-белые, приметные, декоративные. Боковые чашелистики отогнутые. Лепестки линейной или обратноланцетовидной формы, с в различной степени бахромчатым краем. Губа с глубоко-бахромчатым краем, шпорец цилиндрический.

Диплоидный набор хромосом — 2n = 42.

Таксономия и систематика

Синонимы

Инфравидовое деление 
Помимо номинативной разновидности  выделяется также , отличающаяся от первой более крупными цветками, собранными в более рыхлое соцветие. На территории пересечения ареалов этих разновидностей время цветения номинативной наступает немного ранее.

Распространение 

Platanthera blephariglottis распространена на востоке Северной Америки, произрастает по кислым болотистым местам, часто со сфагновыми мхами, клюквой и лиственницей.

Номинативная разновидность распространена на северо-востоке США и в прилегающих регионах Канады, разновидность conspicua произрастает в юго-восточных штатах.

Примечания

Литература 
 

Любка
Флора Северной Америки
Декоративные садовые растения